Егиазар(ь)я́н () — армянская фамилия. Происходит от мужского имени Егиазар (Элиезер, Лазарь). Известные носители:

 Егиазарьян, Айастан (известен как Наири Зарьян, 1900—1969) — советский писатель, поэт, драматург.
 Егиазарян, Ануш Карапетовна (род. 1965) — художница армянского гобелена, доктор педагогических наук, профессор.
 Егиазарян, Армен Бениаминович (род. 1951) — армянский политический деятель и экономист.
 Егиазарян, Арсен Арташесович (1970—2020) — армянский шахматист, гроссмейстер (2001).
 
 
 Егиазарян, Геворк Ашотович (1932—1995) — советский ученый, доктор экономических наук.
 Егиазарян, Григорий Егиазарович (1908—1988) — армянский композитор, педагог.
 Егиазарян, Гурген Амбарцумович (1948—2020) — армянский юрист и политик, экономист, инженер.
 Егиазарян, Карапет Гарибович (1932—2006) — советский и армянский художник.
 Егиазарян, Рудик Андраникович (род. 1944) — советский футболист, полузащитник.
 Егиазарян, Татевос Аршакович (1905—1944) — участник Великой Отечественной войны, гвардии подполковник, Герой Советского Союза.
 Егиазарян, Эдуард Людвикович (1939—2007) — советский и российский инженер-приборостроитель, изобретатель.

См. также 
 
 Егизарян
 Лазаревы (армянский род)